Superligaen 2004-05 var den 15. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra 24. juli 2004 til 19. juni 2005.

Brøndby IF fik med førstepladsen en plads i kvalifikationen til UEFA Champions League, mens andenpladsen FC København kom i UEFA Cuppen Desuden kvalificerede de fire højest placerede hold sig til Royal League. De to lavest placerede Herfølge BK og Randers FC rykkede ned i 1. division.

Stillingen

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 SAS Ligaen 2004-05  hos DBU
 Slutstillingerne 2004/05 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt på NetSuperligaen 
 Peders Fodboldstatistik 

2004-05
Fodboldsæson 2004-05